Gander – miasto w Kanadzie
 Gander – jezioro w Kanadzie
 Gander – rzeka w Kanadzie
 Gander – rzeka we Francji i Luksemburgu